In 1913/14 werd het vijfde voetbalkampioenschap van Oost-Thüringen gespeeld, dat georganiseerd werd door de Midden-Duitse voetbalbond. 
 
SC 1903 Weimar werd kampioen en plaatste zich voor de Midden-Duitse eindronde. De club verloor met 2-0 van FC Hohenzollern Weißenfels.

1. Klasse

Externe links
 fussball-historie.de
 Euroleagues

Oost-Thürings voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1913/14